Obolensky (Russisch: Оболенский, ook Obolenski, vrouwelijke vorm Obolenskaja) is een Russisch vorstengeslacht waarvan de leden sinds de Russische Revolutie van 1917 voornamelijk in Frankrijk gevestigd zijn.

Geschiedenis 

De stamreeks begint met Semjon vorst Obolensky, die tussen 1446 en 1452 wordt vermeld. Tussen 1832 en 1888 werd de vorstentitel voor leden van het geslacht door de Russische senaat bevestigd. De leden van het geslacht voeren de titels van vorst/vorstin met het predicaat "Sijatelswo" (Doorluchtigheid). De familie komt jaarlijks bijeen, bijeengeroepen door de voorzitter van het familieverband, tot 2013 de in Parijs woonachtige Sergej (Serge) vorst Obolensky (1918-2013).

Enkele telgen 

Alexander vorst Obolensky (1847-1917), senator en lid van de Staatsraad van het Russische Rijk; trouwde met Anna Polowtzow (1862-1917), geschilderd door Emile Auguste Carolus-Duran (Portret van vorstin Anna Obolenskaja)
Vladimir vorst Obolensky (1869-1950), publicist
Pjotr vorst Obolensky (1889-1969), componist en zoon van Anna Polowtzow 
Sergej vorst Obolensky (1890-1978), publicist
Nikolaj vorst Obolensky (1896-1978), kunsthistoricus, publicist en vertaler
Anjuta vorstin Obolensky (1898-1973), portretschilder
Sergej vorst Obolensky-Neledinsky-Meletzky  (1901-1992), hoogleraar aan de universiteit van Georgetown
Sergej vorst Obolensky (1908-1980), redacteur en publicist
Sergej vorst Obolensky (1909-1992), hoogleraar aan de pauselijke universiteit te Rome
Vsevolod vorst Obolensky (1914-2001), oceanograaf
Alexander vorst Obolensky (1915-2002), hoogleraar aan de universiteit van Albany, zoon van componist Peter vorst Obolensky (1889-1969)
Helene vorstin Obolensky (1916-1996); trouwde in 1939 met Thierry ridder van Outryve d'Ydewalle (1911-1957), zoon van André ridder van Outryve d'Ydewalle (1873-1940), burgemeester
Dmitri vorst Obolensky (1918-2001), hoogleraar aan de universiteit van Oxford en kleinzoon van Anna Polowtzow
Sergej vorst Obolensky (1918-2013), voorzitter van het familieverband
Feodor vorst Obolensky (1919-1976), filmproducent en publicist
Olga vorstin Obolensky (1926), voormalig danseres
Alexej vorst Obolensky (1945), hoogleraar Russisch aan de Universiteit van Nice
Alexandre vorst Obolensky (1952-2018), kunstschilder en decorschilder (onder andere voor de Brusselse Koninklijke Muntschouwburg)
Arnaud Henry Salas-Perez dit vorst Obolensky(1982-) huidige prins obolensky.

Russisch adellijk huis